Козленево — название населённых пунктов:

Россия 
 Козленево — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Козленево — деревня в Спировском районе Тверской области.